Тю́бинг (, от tube — труба) — катание на надувных санках (тюбах) по снегу или по воде. В разговорной речи также ватрушка, надувные санки, плюшки, бублики, пончики, тобогганы.

Конструкция 
Санки (тюб) — надувная торообразная камера, выполняющая роль пневмокаркаса, помещённая в чехол из прочных синтетических тканей: полиэстер, полиоксворд, армированная ткань ПВХ, а участки, испытывающие максимальные нагрузки, дополнительно усиливаются капроновой лентой. Для удобства чехол снабжён ручками для удержания седока в процессе скольжения и транспортировки. Специальное покрытие минимизирует трение с поверхностью при скольжении, что позволяет развивать большую скорость на склонах с маленьким уклоном. Сама камера смягчает удары при падении или столкновении, что, несмотря на большую скорость, снижает возможность травмы до минимума.

Виды тюбинга

Катание по снегу 
Спуск на тюбе по заснеженным склонам небольшой крутизны был известен уже в 1820-х годах, хотя форма самого тюба и отличалась от сегодняшнего. Спуск происходит за счёт силы гравитации и в зависимости от силы трения тюб может развивать довольно большую скорость. Управлять тюбом можно, изменяя положение тела и таким образом изменяя центр тяжести.

Катание по воде 

Водный тюб по своему строению мало чем отличается от тюба для спуска по снегу. Существует несколько видов катания на тюбе по воде.

Сплав 
Сплав происходит почти так же, как и на байдарках. Единственное различие этих двух видов спорта — сила течения. Так как тюб почти не управляем, сплавляются тюберы только на реках со средней силой течения.

На катере 
Другой вид водного развлечения — катание на тюбе на катере. Для этого тюб закрепляют позади катера и тянут его за собой на скорости, как на водных лыжах. На большой скорости тюб может оторваться от воды и происходит короткий полёт. В последнее время «полёты» на тюбе приобретают популярность.

Галерея 

Транспортные средства
Безрельсовый транспорт
Зимние виды спорта
Спортивный инвентарь